Ramos (sobrenome) — nome de família
 Ramo — parte de uma árvore ou arbusto
 Ramo genealógico — conceito usado em genealogia na construção da árvore genealógica
 Ramo de atividade — descritor estatístico

Geografia 
Ramos — bairro da cidade do Rio de Janeiro